Throll ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Throll (1880–1961), deutscher Maler und Designer
 Wolfgang Throll (1930–2016), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen

Siehe auch:
 Troll
 Droll